Кубок Германии по футболу 2012/2013 годов завершился 1 июня 2013 года финальным матчем между футбольными клубами «Бавария» (Мюнхен) и «Штутгарт (футбольный клуб)» на Олимпийском стадионе в Берлине. Команда из Мюнхена победила со счётом 3:2.Завоёванный Кубок 2013 года стал 16-м в истории «Баварии».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Сайт немецкого футбольного союза

Футбол в Европе в 2013 году
2013
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен
Матчи ФК «Штутгарт»
Спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Германии в 2013 году
Июнь 2013 года
События 1 июня